Wedellsborg ist der Name

 der dänischen Sinologin Anne Wedell-Wedellsborg

 des dänischen Ortes Wedellsborg in Husby Sogn